

События 

 Консулы Марк Гавий Сквилла Галликан и Секст Карминий Вет.
 около 150 года — Багамира из династии Паратараджей стал правителем Паратана

Родились 
 Папиниан
 Климент Александрийский

Скончались 
 Аспасий — греческий философ-перипатетик
  — китайская императрица-консорт (132—144)жена императора Шунь-ди (династия Хань)

См. также